Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (en francès i oficialment Alçay-Alçabéhéty-Sunharette) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Altzürükü i Gamere-Zihiga al nord, Aloze-Ziboze-Onizegaine i Lexantzü-Zünharre a l'est, Mendibe a l'oest i Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine i Larraine al sud.

Demografia

Des del 1833 
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta

Referències 

Municipis de Zuberoa